Ама — японський традиційний пірнальник

Топоніми 

 Ама (Айті)
 Повіт Ама
 Повіт Ама (Айті)